Модест Ивано́в: Иванов, Модест Александрович (1849—1909) — петербургский архитектор, академик архитектуры ИАХ.
 Иванов, Модест Васильевич (1875—1942) — российский и советский военно-морской деятель, контр-адмирал.